Die 11. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1995 Women's World Open Squash Championship) fand vom 23. bis 26. Juni 1995 in Hongkong statt. Das Turnier war mit 58.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidigerin war Michelle Martin. Nach Siegen über Sue Wright im Viertelfinale und Suzanne Horner im Halbfinale stand sie zum vierten Mal in Folge in einem Weltmeisterschafts-Finale. Dort traf sie auf ihre Landsfrau Sarah Fitz-Gerald, die sie mit 8:10, 9:2, 9:6 und 9:3 bezwang. Michelle Martin gewann damit ihren insgesamt dritten Weltmeistertitel.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1995
Squashturnier in Hongkong
WSA Tour 1995/96